James Bryce peut faire référence à :

James Bryce (1806–1877), naturaliste et géologue irlandais
James Bryce (1884–1916), footballeur écossais
James Bryce,  vicomte Bryce (1838–1922), juriste, historien et homme politique britannique
James W. Bryce (1880–1949), inventeur et pionnier nord-américain de l'enregistrement de données magnétiques